Village of the Damned (1960), een film uit 1960
Village of the Damned (1995), een remake van bovengenoemde film uit 1995
 De roman The Midwich Cuckoos van John Wyndham, waarop beide films zijn gebaseerd.